Ку́ревере () — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа, Эстония.

До реформы местных самоуправлений 2017 года входила в состав волости Кихельконна.

География 
Расположена в западной части острова Сааремаа, на полуострове Тагамыйза. Расстояние до волостного и уездного центра — города Курессааре — 33 километра. Высота над уровнем моря — 10 метров.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 5 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Куревере:

История 
В письменных источниках 1645 года упоминается Kurrefer, Kurrifer, 1782 года — Kurrever.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1897 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Курреферъ.

В Куревере находится одна из самых знаменитых на Сааремаа групп священных камней. На низком пастбище находятся 7 чашечных камней, что говорит о плотной заселённости данной местности в первом тысячелетии до Рождества Христова. Лунок на камнях относительно мало, только на одном камне их насчитывается 62.

В Куревере также находится один из крупнейших на острове каменных могильников (76 могил). Из исследованных 6 могил старейшая относится к I тысячелетию до Рождества Христова, другие к 11–13 столетиям. Были исследованы в 1867, 1965 и 1974–1975 годах.

Порт Яагараху 
Раньше на берегу деревни находился порт Яагараху. Незамерзающий порт был построен в 1920-х годах; через него вывозили на экспорт известняк, добываемый в карьере Куревере и доставляемый на суда в узких железнодорожных вагонетках.

В 1941 и в 1949 годах порт также использовался для депортации островитян.

Порт стал непригодным для использования после сильного шторма в 1969 году. Сохранилась часть пристани, у которой разрослась разнообразная морская растительность, в том числе морская капуста. Отсюда можно наблюдать за жизнью морских птиц.

Происхождение топонимов 
Топоним Куревере происходит от слова kurg : kure (журавль), которое, вероятно, было личным именем. Исходным словом для названия порта является личное имя Яак (Jaak).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа